4-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 4-й меридиан восточной долготы
 4-й меридиан западной долготы

См. также 
 4-я параллель